Карловац може бити:

 Карловац, град у Карловачкој жупанији, Република Хрватска
 Карловац Феричаначки, насеље града Ораховице, Славонија, Република Хрватска
 Карловац (Гламоч), насеље у општини Гламоч, Федерација БиХ
 Банатски Карловац, град у јужном Банату, Република Србија

или

 Епархија горњокарловачка, епархија Српске православне цркве
 Карловачка митрополија, бивша митрополија Српске православне цркве
 Карловачка жупанија, једна од жупанија у Републици Хрватској

или

 НК Карловац, фудбалски клуб из Карловца

Види још 
 Сремски Карловци